Les Tayassuidés (Tayassuidae) sont une famille de mammifères artiodactyles dont les membres sont appelés pécaris.
Répartis en Amérique du Sud et en Amérique centrale, ce sont des suines, des animaux proches des porcins, qui vivent en troupeaux dans les milieux forestiers. Leur comportement en fait une sorte d'équivalent du sanglier européen.

Malgré une chasse intensive (viande de brousse) et la régression de son habitat (essentiellement forestier), ses populations se maintiennent.

On cherche à mieux connaître son alimentation naturelle pour tenter de l'élever, car en conditions tropicales l'élevage des porcs est souvent un échec.

Caractéristiques 
 petite taille
 tête forte
 poil rèche
 pattes courtes et fines
 groin
 glande odoriférante sur le dos

Classification 
Liste des espèces actuelles d'après  et :
 genre Catagonus Ameghino, 1904:
 Catagonus wagneri (Rusconi, 1930) - Pécari du Chaco
 genre Pecari Reichenbach, 1835:
 Pecari tajacu(Linnaeus, 1758) - Pécari à collier
 genre Tayassu Fischer von Waldheim, 1814:
 Tayassu pecari (Link, 1795) - Pécari à lèvres blanches

Phylogénie au sein des cétartiodactyles

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Artiodactyla
 Jungle
 Forêt tropicale

Liens externes

Bibliographie 

Faune endémique d'Amérique du Sud
Famille d'artiodactyles (nom scientifique)